

Acronimi 
 Dad – Didattica a distanza

Cinema 
 Dad - Papà (Dad) – film statunitense del 1989
 Dad – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Universal Film Manufacturing Company

Codici 
 DAD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Đà Nẵng (Vietnam)
 dad – codice ISO 639-3 della lingua marik

Geografia 
 Dad – comune dell'Ungheria

Linguistica
 Ḍād, quindicesima lettera dell'alfabeto arabo

Musica 
 D-A-D – gruppo musicale danese

Altri progetti